L'adjectif Laurentien, au féminin Laurentienne, est dérivé du nom Laurent, et fait généralement référence au fleuve Saint-Laurent ou à la région naturelle des Laurentides, et peut désigner:

Les Hautes terres laurentiennes, province physiographique du Bouclier canadien ;
le partage des eaux laurentien, dans le Bouclier canadien ;
le chenal Laurentien, dans le Golfe du Saint-Laurent ;
le sentier Laurentien, dans le Parc national de la Mauricie ;
l'autoroute Laurentienne, une route composée de l'autoroute 973 et d'une section de l'autoroute 73 au Québec ;
l'arrondissement Laurentien, un ancien arrondissement de la ville de Québec ;
l'Université Laurentienne, à Sudbury en Ontario ;
la Banque Laurentienne du Canada ;
la langue laurentienne, une langue éteinte de la famille iroquoienne ;

Voir aussi